Cantalupo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cantalupo in Sabina, kommun, Lazio, Provincia di Rieti, 
 Cantalupo (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Alessandria, 
 Cantalupo (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Cantalupo (ort i Italien, Lombardiet), Città metropolitana di Milano, 
 Cantalupo (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 

Robotskapade Italienförgreningar